Оно (японски: 斧) е японската дума за брадва или секира, а думата също се използва със значение на различни инструменти с близка структура. Както брадвите в другите култури, оното понякога се използва и като оръжие. Обикновено то е дълго с тежко и голямо метално острие. Няколкото съществуващи научни източници или документации за това оръжие са свързани със сохей (воините монаси), които адаптират и използват и други земеделски сечива като оръжия. Оно, специализирано за военни действия, е изключително рядко срещано.

Ръкопашни оръжия